Pluies est un court métrage français diffusé en 1995.

Synopsis 
Quelques tendres instants de complicité entre Anna, 35 ans et Pierre, 50 ans, amants de deux mois, sous une pluie battante.

Fiche technique 
 Scénario : Véronique Aubouy et Morgane Lombard 
 Photographie : Georges de Genevraye 
 Musique : Timon Koulmasis
 Durée : 36 minutes

Distribution 
 Marie Bunel 
 François Marthouret

Liens externes 
 

Film français sorti en 1995
Film romantique français
Moyen métrage français